Vrbanovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Martijanec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 725 stanovnika te 206 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji